Danville (Arkansas)
 Danville (Califòrnia)
 Danville (Geòrgia)
 Danville (Illinois)
 Danville (Indiana)
 Danville (Iowa)
 Danville (Kansas)
 Danville (Kentucky)
 Danville (Nova Hampshire)
 Danville (Ohio)
 Danville (Pennsilvània)
 Danville (Vermont)
 Danville (Virgínia de l'Oest)